Хирный — фамилия и топоним:

 Хирный, Василий Александрович — батальонный комиссар 103-й танковой Севской Краснознаменной орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады.
 Хирный, Константин Васильевич (род. 1937) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Харьковского городского комитета КПУ.
 Хирный, Юрий Михайлович (1927—2004) — советский физик, конструктор.

 Хирный — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.

См. также 
 Хирн